'Wonder What's Next är ett musikalbum från 2002 som av bandet Chevelle.

Låtlista
family system
comfortable liar
send the pain below
closure
the red
wonder what’s next
don’t fake this
forfiet
grab thy hand
an evening of el diablo
one lonely visitor

Musikalbum 2002